Newcastle United F.C. sæson 2017-18 var Newcastle Uniteds første sæson tilbage i Premier League efter oprykningen fra EFL Championship sidste sæson, og det 23. år samlet set i Premier League, siden den startede i 1992-sæsonen. Denne sæson deltog Newcastle United i Premier League, EFL Cup og FA Cup. Sæsonen gik fra 1. juli 2017 til 30. juni 2018.

Klub

Trænere 
Førsteholdets trænere i 2017-18 består af følgende:

Førsteholdet

Hold

Førstehold

Transferer og lån

Transferer in

Transferer out

Indlån

Udlån

Venskabskampe 
Den 28. juni 2017 annoncerede Newcastle United seks præ-sæson venskabsskampe mod Heart of Midlothian, Preston North End, Bradford City, FSV Mainz, VfL Wolfsburg og Hellas Verona.

Den 12. marts 2018 annoncerede klubben at de skulle spille mod belgiske Royal Antwerp den 18. marts, på Pinatar Arena i Murcia, Spanien.

Competitions

Samlet overblik

Premier League

Stillingen

Resultatoverblik

Resultater efter kampdage

Kampe 
Den 14. juni 2017 blev kampprogrammet til Premier League 2017-18 annonceret.

EFL Cup 

Newcastle United startede EFL Cuppen i anden runde, hvor de skulle møde Nottingham Forest på hjemmebane.

FA Cup 

I FA Cuppen trådte Newcastle United ind i tredje runde, hvor de skulle møde Luton Town på hjemmebane.

Statistik

Kampe og mål 
Sidst opdateret den 10. marts 2018.

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Målmænd

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Forsvarsspillere

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Midtbanespiller

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Angribere

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Spillere sent på lån i denne sæson

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Spiller der har optrådt for klubben eller havde et trøjenummer i denne sæson, men som har forladt klubben sidenhen

|-
|}

Anførere 
Tæller i alle konkurrencer. Sidst opdateret 10. marts 2018.

Kort 
Tæller i alle konkurrencer. Sidst opdateret 24. februar 2018.

Mål 
Sidst opdateret 10. marts 2018.

Rent bur 
Sidst opdateret 10. marts 2018.

Referencer 

Newcastle United F.C. sæsoner
Premier League 2017–18 efter hold